CWA steht für:
 Catch Wrestling Association, ehemaliger Wrestlingverband in Deutschland und Österreich
 CEN Workshop Agreement, Vorläufer eines Europäischen Standards
 Chemical warfare agents (engl.) für Chemische Kampfstoffe 
 Chemische Wasseraufbereitung, um eine Änderung der Wassereigenschaften zu erreichen
 Chinese Wushu Association, chinesischer Dachverband für die chinesischen Kampfkünste, siehe Wushu (Sport)
 Civil Works Administration, Behörde, die während des New Deals in den USA eingerichtet wurde
 Clean Water Act, Wasserschutzbestimmung in den USA und Kanada
 Closed world assumption in der Wissensrepräsentation
 Communications Workers of America, US-amerikanische Gewerkschaft der Angestellten in Kommunikationsbetrieben
 Concerned Women for America, konservative christliche Gruppierung in den USA 
 Continental Wrestling Association Memphis (CWA Memphis), ehemalige amerikanische Wrestlingpromotion
 Corona-Warn-App, mobile App
 Cube Wirtschaftsakademie, Anbieter von Weiterbildungen im Bereich Wirtschaft
 CWA Constructions SA, Karosseriefirma in Olten, Schweiz, einem zur Doppelmayr/Garaventa Group gehörenden Unternehmen
 Crime Writers’ Association, die den Dagger Award verleiht
 Carwag Indústria, Comércio e Exportação, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Central Wisconsin Airport (IATA-Code), Flughafen des US-amerikanischen Bundesstaates Wisconsin
 Powiat Wąbrzeski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Cwa steht für:
 subtropisches Klima nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger, siehe Effektive Klimaklassifikation #Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger

CwA steht für:
 Compact with Africa, siehe Marshallplan mit Afrika

 steht für:
 Strömungswiderstand, Produkt aus Strömungswiderstandskoeffizient und Stirnfläche (A)

Abkürzung